Limburg lehetséges jelentései:
 Limbourg (Limburg) – város Belgiumban
 Limburgi nyelv
 Limburg (Belgium) – Belgium egyik tartománya
 Limburg (Hollandia) – Hollandia egyik tartománya
 Limburgi Hercegség – a belgiumi és a hollandiai tartományok elődjének számító történelmi államalakulat
 Limburg hercegeinek listája
 Limburg an der Lahn – város Németországban (Hessen)
 Limburgi egyházmegye – római katolikus egyházmegye Hessen és Rajna-vidék-Pfalz területén, Németországban